Аджемские курды — этническая группа курдов, живущих в Закавказье. Относительная часть аджемских курдов живут в юго-западном Азербайджане (Нахичеван, Карабах), в южном (Зангезур) и западном (Сердерабад) Армении.

Расселение 
В настоящее время аджемских курдов насчитывается не менее 60 тыс. человек. Большинство аджемских курдов расселено в горах Малого Кавказа.

В Армении 

Самый большой массив аджемских курдов в южной и западной Армении. Они расселились на территории таких исторических областей как Зангезур (Сюник) и Сердерабад (Армавир). На территории Армении по разным оценкам живут 33 тыс. аджемских курдов. Для аджемских курдов, живущих в Армении, азербайджанский, курдский и армянский являются родным языком.

В Азербайджане 

Азербайджан это давнее место проживание аджемских курдов.
Вплоть до Карабахского конфликта курды традиционно проживали на Лачине, Келбеджаре, Зангилане, и Кубатлы, а также на Нахичеванский АР. Свой язык аджемские курды Азербайджана называют курманджи. В Азербайджане аджемские курды не сохранили свою племенную принадлежность в памяти. Т. Ф. Аристова, на основе данных 1920 — начала 1930-х гг., привела список расселения курдов в селениях по их родовым названиям:

Религия 
Большинство аджемских курдов исповедует ислам (87 %) и в основном шиитского толка. Но и есть последователи суннитского толка. В Армении также встречаются курды-езиды.

Примечания

Литература 
 

Курды